Тироксин  — основная форма тиреоидных гормонов щитовидной железы. 
  L-Тироксин — лекарственное средство, левовращающий изомер тироксина.